Риети — город в Италии.
 Риети — провинция в Италии.
 Риети, Витторио (1898—1994) — итальянско-американский композитор.